Mit Punktesystem kann gemeint sein:

 Punktesystem (Einwanderung), ein Mittel zur Steuerung der Einwanderung
 Punktesystem (Fahrerlaubnisrecht), Strafpunktesystem im Straßenverkehr
 Gymnasiale Oberstufe#Leistungsbewertung, Leistungsbewertungssystem in der gymnasialen Oberstufe
 Punkteregel, Bewertungssystem für Siege, Remis und Niederlagen in Sportwettbewerben
 Formel 1#Punktesystem, Beispiel für ein Punktesystem für Platzierungen im Rennsport

Siehe auch:

 Punkt